Владимир Павлович Величко (род. 1943, дер. Мосевичи - умер 11 августа 2018) — белорусский философ, публицист, журналист. Лауреат Государственной премии, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, лауреат премии «Золотое перо» Белорусского союза журналистов (затем входил в комитет по присуждению этой премии). Главный редактор журнала «Беларуская думка» (1991—2007), сотрудник редакции журнала «Белая Вежа».

Биография 
Родился в немецкой оккупации. Закончил журфак Белгосуниверситета. Также учился в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Осваивал целину в Казахстане, трудился в брестской газете «Заря». Работал с Петром Машеровым, будучи его помощником до смерти последнего. Затем возглавил журнал «Беларуская думка», бывший «Коммунист».

Награждён Почётной грамотой Совета Министров Республики Беларусь за большой вклад в развитие белорусской журналистики и с связи с 10-летием со дня основания журнала (2002).

Примечания

Ссылки 
 Последний помощник Машерова
Журналисты Белоруссии
Персоналии по алфавиту
Заслуженные деятели культуры Республики Беларусь
Лауреаты Государственной премии Республики Беларусь